és un músic i cantant valencià fundador del grup Al Tall.

Biografia 
Nascut a Xàtiva l'any 1952, en la seua joventut tocava la bandúrria en la rondalla dels coros y danzas de la seua ciutat, i va estudiar el batxillerat a València; després començà estudis de Medicina a la Universitat de València en el curs 70/71.

Després de cantar en solitari com a cantautor, i havent arribat a ser finalista d'un concurs de cançó al col·legi dels Sal·lesians de València junt amb Moncho Borrajo (Miralles, però, no es va presentar a la final), durant el curs 73/74 coneixeria a Vicent Torrent i Miquel Gil, amb els quals -en intercanviant cançons i coincidint en concerts- fundaria Al Tall al curs següent.

En començar a treballar en equip, va decidir incloure-hi la bandúrria per a enriquir el so d'unes cançons sonades originàriament nómes amb guitarra, i així va començar a interessar-se per l'aprenentatge de diferents instruments de corda (arxillaüt, baix elèctric sense trasts, busuki, llaudí, llaüt, mandolina i violí), de percussió (bendir, darbuka, djembé, pandero, tam-tam…) i de vent (com la dolçaina que sona en la Cançó de la llum) que conformen el so característic d'aquell conjunt.

Referències

Enllaços externs 
 Macuarium.com  entrevista amb Miralles sobre el seu Mac 

Cantants xativins
Al Tall
Alumnes de la Universitat de València